Rotklingenbach ist ein Gewässername im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rotklingenbach (Eisbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Eisbachs bei Winzenweiler, Stadt Gaildorf
 Rotklingenbach (Hambach), rechter Zufluss des Hambachs oder Hahnbachs bei Stockhäusle, Gemeinde Bühlerzell

Siehe auch:
 Rotklinge